Pachnoda marginata — вид жуков из подсемейства бронзовок, с большим количеством подвидов, обитающий в Западной и Центральной Африке.

Длина тела 20—25 мм. Обитают прежде всего на деревьях и кустах, питаются плодами, лепестками и соком растений. Продолжительность жизни самок — 7 месяцев, самцов — 5 месяцев. Самка откладывает до 178 яиц в землю . Через 3—4 недели вылупляется личинки белого цвета, большие, С-образные, без коготков на ногах, способные передвигаться на спине. Развиваются в разлагающихся растительных остатках: гнилой древесине, компосте, лесной подстилке, почве.

Жуков часто содержат в террариуме. Кормят нарезанными бананами.

Подвиды  
 Pachnoda marginata aurantia (Herbst, 1790)
 Pachnoda marginata cerandi Rigout, 1984
 Pachnoda marginata fernandezi Rigout, 1984
 Pachnoda marginata marginata (Drury, 1773)
 Pachnoda marginata mirei Ruter, 1963
 Pachnoda marginata murielae Rigout, 1987
 Pachnoda marginata perigrina Kolbe, 1906
 Pachnoda marginata rougeoti Rigout, 1992
 Pachnoda marginata tunisiensis Rigout, 1984

Примечания

Ссылки 
 Содержание Pachnoda marginata

Бронзовки
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1773 году